Kuroch – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów
 Kuroch – rzeka, dopływ Baryczy